61-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл в 2012 году в американском Лейк-Плэсиде на Олимпийской санно-бобслейной трассе, до этого мировые первенства по скелетону проводились здесь уже девять раз, по бобслею — дважды.

Изначально на ежегодном собрании FIBT 2009 года в Москве Лейк-Плэсид был выбран местом проведения чемпионата мира 2013 года, однако позже его поменяли местами с запланированным на 2012 год швейцарским Санкт-Морицем. Это было сделано для того, чтобы сократить путь спортсменов до олимпийской трассы в Сочи, где они будут готовиться к Олимпийским играм.

Бобслей

Мужчины-двойки

Мужчины-четвёрки

Женщины-двойки

Скелетон

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Статистика по медалям

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира по бобслею и скелетону 2012 года

Февраль 2012 года
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по бобслею в США